Siddheswor peut faire référence à :
 Siddheswor, un village du district d'Achham au Népal ;
 Siddheswor, un village du district de Baitadi au Népal ;
 Siddheswor, un village du district de Bhojpur au Népal.